Bombal ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Bombal (1935–2000), deutsche Gewerkschafterin (FDGB)
 María Luisa Bombal (1910–1980), chilenische Schriftstellerin